Jízda může být :

 cestování vozidlem nebo přeprava na zvířeti (jezdectví)
 pohyb na lyžích, saních, bruslích, skibobech, bobech či snowboardech
 jízda na kole – viz cyklistika nebo též cyklojízda
 jízda na motocyklu nebo v automobilu – viz automobilová doprava nebo motoristický sport
 plavba lodí při jachtingu nebo veslování, či cestování v jiném plavidlu obecně
 jezdectvo – vojenské oddíly na koních
 spanilá jízda – husitská vojenská výprava, ozbrojený výpad mimo území Zemí koruny české
 jízda smrti – starší pouťová atrakce a artistická disciplina provozovaná na motocyklu

filmy
 Jízda (film) – český film Jana Svěráka z roku 1994
 Mexická jízda – mexicko-americký film z roku 2001
 Jízda králů – pravidelná folklórní slavnost ve Vlčnově
 Pánská jízda – více různých významů (rozcestník)
 Jízda smrti (film) – německý televizní film z roku 2002 
 Bezstarostná jízda – americký film z roku 1969

sport
 volná jízda v krasobruslení
 opravná jízda ve veslování
 rozjížďka – finálová jízda apod.

jiné 
 jízda (kinematografie) – záběr, ve kterém se kamera fyzicky pohybuje
 Jízda pro život – český nadační fond

Související články 
 jezdec
 jezdectví
 jízdárna
 spolujízda
 krasojízda

Externí odkazy